Joachim-Ernest d'Anhalt (1536-1586)
 Joachim-Ernest d'Anhalt (1901-1947)